Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, dziewiątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|6
| Kimi Räikkönen
|16-17, 38-59
|align="center"|24
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|18-37
|align="center"|20
|-
|align="center"|2
| Lewis Hamilton
|1-15
|align="center"|15
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

2007
Wielka Brytania
2007 w Anglii